Канский округ — административно-территориальная единица Сибирского края, существовавшая в 1925—1930 годах.

Канский округ был образован 9 декабря 1925 года из Канского и части Енисейского уездов Енисейской губернии. Центром округа был назначен город Канск. Округ был разделён на 14 районов:

 Абанский район. Центр — село Абан
 Агинский район. Центр — село Агинское
 Амонашевский район. Центр — село Амонашевское
 Ингашевский район. Центр — село Нижний Ингаш
 Ирбейский район. Центр — село Ирбейское
 Канский район. Центр — город Канск
 Приангарский район. Центр — село Богучаны
 Рождественский район. Центр — село Рождественское
 Рыбинский район. Центр — село Рыбинское
 Тайшетский район. Центр — село Тайшет
 Тасеевский район. Центр — село Тасеево
 Устьянский район. Центр — село Устьянское
 Шиткинский район. Центр — село Шиткино

4 июля 1927 центр Приангарский район разделён на Богучанский район с центром в селе Богучаны и Кежемский район с центром в селе Кежма. В этот же день центр Рыбинского района перенесён в село Троицко-Заозерское.

19 июня 1929 из упразднённого Тулунского округа в Канский округ передан Нижнеудинский район с центром в городе Нижнеудинск.

30 июля 1930 Канский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Восточно-Сибирского края.

Население округа в 1926 году составляло 379,4 тыс. человек. Из них русские — 73,3 %; белорусы — 13,4 %; украинцы — 7,8 %.

Литература 
 

Округа РСФСР
История Канска
Появились в 1925 году в России